Морис Фокс (, 14 января 1898 — 25 июня 1988) — канадский шахматист, мастер. Восьмикратный чемпион Канады (1927, 1929, 1931, 1932, 1935, 1938, 1940, 1949 гг.). Серебряный призер чемпионатов Канады 1924, 1926, 1936 и 1937 гг. В составе сборной Канады участник шахматной олимпиады 1954 г.

Биография 
Родился в Российской Империи (ныне место рождения находится на территории Украины). В конце 1898 г. был вывезен родителями в Англию. Семья жила в Лондоне. В 1921 г. Фокс окончил Лондонский университет. В 1923 г. он уехал в Канаду. Жил сначала в Монреале, потом в Питерборо.

Первый шахматный успех Фокса датируется 1919 годом, когда ему удалось в сеансе одновременной игры победить будущего чемпиона мира Х. Р. Капабланку. После переезда в Канаду Фокс участвовал в сильных по составу международных турнирах в Брэдли-Бич (1929) и Нью-Йорке (1931), нескольких открытых чемпионатах США.

Последний значительный турнир в карьере Фокса — открытый чемпионат Канады 1956 г., где ему удалось победить черными юного Р. Фишера.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Фокса в базе Chessgames
 Личная карточка М. Фокса на сайте 365Chess
Шахматисты Канады
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад